Cette page présente le classement de la première division belge de football féminin lors de la saison 1979-1980.

Ce championnat est disputé par 14 équipes. Il est remporté par le Sefa Sport Herentals. 

Championnat de Belgique féminin de football
D1 femme
D1 femme